Die Liga Vitalis 2009/10 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 13. August 2009 und endete am 8. Mai 2010.

Die Saison wurde mit 16 Teams ausgetragen. Aus der  Primeira Liga gab es nur einen Absteiger, da CF Estrela Amadora wegen finanzieller Probleme in die IIª Divisão absteigen musste. Gleichzeitig stiegen vier Vereine in die Liga Vitalis auf, weil es in der Vorsaison drei Absteiger gab.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10